Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Creek Township (Illinois)
 Creek Township (Kansas)
 Creek Township (Creek County, Oklahoma)
 Creek Township (Okfuskee County, Oklahoma)
 Creek Township (Wagoner County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Fall Creek Township